Meteorus longicornis (Ratzeburg), een schildwesp
 Meteorus longicornis (Statz), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing